Панамериканский чемпионат по дзюдо 2002 года прошёл 8-10 ноября в столице Доминиканской Республике Санто-Доминго под эгидой Панамериканского союза дзюдо. Чемпионат был 27-м по счёту. Неофициальный командный зачёт после 4-летнего перерыва уверенно возглавили представители Кубы, завоевавшие 16 наград: 10 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Всего наград удостоились спортсмены 15 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по дзюдо
Ноябрь 2002 года
Международные спортивные соревнования в Санто-Доминго
2002 год в дзюдо
2000-е годы в Доминиканской Республике
Дзюдо в Доминиканской Республике
Панамериканские чемпионаты в Доминиканской Республике